50 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 29 lipca, a finał 30 lipca.

W swoim ostatnim wyścigu w karierze Francuz Camille Lacourt zdobył swój trzeci z rzędu tytuł mistrza świata w tej konkurencji, uzyskawszy w finale czas 24,35. Srebrny medal wywalczył Japończyk Jun’ya Koga (24,51), a brąz Amerykanin Matthew Grevers (24,56).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 29 lipca o 9:51.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 29 lipca o 17:56.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 30 lipca o 18:05.

Przypisy 

M